Die 16. Tour de Ski 2021/22 war ein im Rahmen des Skilanglauf-Weltcups 2021/22 veranstaltetes Etappenrennen. Es fand zwischen dem 28. Dezember 2021 und dem 4. Januar 2022 an drei verschiedenen Orten (Lenzerheide, Oberstdorf und Val di Fiemme) in drei Ländern (Schweiz, Deutschland und Italien) mit insgesamt sechs Etappen statt.

Im Vergleich zu den Vorjahren wurde die Tour auf sechs Etappen verkürzt, um zu verhindern, dass die besten Athleten aufgrund der Olympischen Winterspiele 2022 auf einen Start verzichten.

Bei den Männern nahmen 111 Läufer teil, davon erreichten 56 Athleten das Ziel der Abschlussetappe. Die Gesamtwertung holte der Norweger Johannes Høsflot Klæbo. Er gewann vier der insgesamt sechs Etappen und hatte abschließend einen Vorsprung von 2 Minuten und 3,2 Sekunden auf den Vorjahressieger Alexander Bolschunow und den Finnen Iivo Niskanen. Bei den Frauen traten 86 Läuferinnen bei der ersten Etappe an. Ins Ziel bei der Abschlussetappe kamen 46 Athletinnen. Die Gesamtwertung gewann erstmals die Russin Natalja Neprjajewa mit 46,7 Sekunden Vorsprung auf die Schwedin Ebba Andersson und einer Minute und 7,7 Sekunden auf Heidi Weng. Sie siegte zweimal und belegte einmal den dritten Platz.

Austragungsorte und Rennen

Ergebnisse

Gesamtwertung 
Endstand nach 6 Etappen

Lenzerheide, 28. Dezember 2021 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen.

Lenzerheide, 29. Dezember 2021 (Einzelrennen)

Oberstdorf, 31. Dezember 2021 (Massenstart) 
Bei den Männern und Frauen wurde ein Zwischensprint ausgetragen. Für diesen wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonuspunkt zur Sprintwertung vergeben.

Oberstdorf, 1. Januar 2022 (Sprint) 
Für die Gesamtwertung der Tour de Ski wurden die Bonussekunden jeweils von der Sprint-Qualifikationszeit abgezogen.

Val di Fiemme, 3. Januar 2022 (Massenstart) 
Bei den Männern und Frauen wurde ein Zwischensprint ausgetragen. Für diesen wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonuspunkt zur Sprintwertung vergeben.

Val di Fiemme, 4. Januar 2022 (Berglauf Massenstart) 
Bei den Männern und Frauen wurden zwei Zwischensprints ausgetragen. Für diese wurden jeweils 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Bonuspunkt zur Sprintwertung vergeben.

Einzelnachweise 

2022
Wintersport-Weltcup 2021/22